Zgłowiączka – rzeka, dopływ Wisły
 Zgłowiączka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec
 Zgłowiączka – dawna gromada